Davy Jones es un personaje y antagonista ficticio de la saga de películas Piratas del Caribe, que aparece en la segunda y tercera entregas: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest y Piratas del Caribe: en el fin del mundo respectivamente. Está basado en el antiguo pirata mitológico Davy Jones y es interpretado por el actor británico Bill Nighy.

Diseño 

El nombre es una ironía por el mito pirata del cofre de Davy Jones (Davy Jones' Locker), que a su vez es un eufemismo por las profundidades del océano, o sea el lugar donde terminan quienes han muerto en el mar. De este modo, las leyendas consideran a Davy Jones un monstruo que vive bajo el mar y hacía naufragar las embarcaciones. Los orígenes de la expresión son muy diversos.

El personaje resulta bastante fiel a la leyenda original, sólo que su aspecto resulta mucho más «marino» y demoníaco. En las dos películas es interpretado por Bill Nighy, aunque su apariencia real ha sido alterada utilizando la técnica de captura de movimiento para generar su aspecto, rostro y movimientos, así como un maquillaje muy complejo.

En la tercera película aparece el verdadero rostro del actor durante una breve escena.

Su aspecto es de una mezcla de criaturas marinas y forma humana (basado en el famoso Cthulhu, creado por el escritor H.P. Lovecraft). Su cabeza tiene forma de pulpo, y unos tentáculos asemejan su barba a la vez que le sirven para sujetar objetos como la llave del cofre en la segunda película. En lugar de mano izquierda posee una tenaza de cangrejo muy grande y fuerte; y el dedo índice de su mano derecha es un tentáculo muy largo. Su pierna derecha es una pata de cangrejo que recuerda a una pata de palo. Su cuerpo está cubierto de algas y respira a través de un sifón en el lado izquierdo de su cabeza, que además tiene forma de saco en la nuca bajo el sombrero, pues sería así la cabeza de un pulpo estándar.

Ocupación 

Davy Jones, con su navío el holandés errante, recorre los mares tomando como prisioneros a los supervivientes de los navíos que previamente ha hundido o a aquellos que han sobrevivido a un naufragio.

Todo aquel que ha sido capturado por Jones tiene dos opciones: morir a manos de la tripulación del holandés errante o unirse a ella por cien años siguiendo de manera inmediata hasta convertirse en parte de su barco al final de dicho plazo.

Con respecto a este dato, los tripulantes de la nave del Capitán Davy Jones pueden jugar a los dados apostando los años de servicio en el navío, incluso apostar su libertad, una eternidad de trabajo o cualquier otro beneficio.

Cualquier miembro de la tripulación puede ser retado a jugar, incluso el propio capitán.

Si Davy Jones pierde en los dados, podría cambiar cuanto durarían en servicio a este. También podría liberarlos de su completo servicio e incluso, si es que los dados caen en esa opción,(lo cual es improbable ya que Jones usa su poder sobre las cosas para que nunca pueda caer en esa opción), podría liberar a la tripulación completa del holandés errante.

Historia del personaje

Según la saga Piratas del Caribe 

La llave del cofre la custodiaba bajo los tentáculos que simulan su barba, ya que aquel que obtenga el corazón podrá obligar a Davy Jones a seguir sus órdenes y así controlar los océanos e incluso matarlo, ya que es su único punto vulnerable: si el corazón es dañado Jones morirá y aquel que lo mate tomará su lugar como capitán de El Holandés Errante.

Davy Jones, como todo capitán del holandés errante, no puede tocar tierra más que una vez cada 10 años, en ese lapso está obligado a permanecer en el mar.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 

En la película Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest tiene que mandar a su tripulación a rescatar el cofre que guarda su corazón de las manos de Jack Sparrow, Will Turner y el comodoro Norrington, ya que todavía no estaba habilitado para tocar tierra firme:

Piratas del Caribe: en el fin del mundo 

En Piratas del Caribe: en el fin del mundo, Jones está al servicio de Cutler Beckett, por poseer este su corazón. Sin embargo, Beckett decide guardar, bajo protección de la guardia, el cofre con el corazón en el propio Holandés, lo cual produce la ira de Jones. 

Calypso es liberada por los piratas de La Hermandad, y crea un remolino que acompaña la lucha entre La Perla Negra y El Holandés Errante. En una encarnizada batalla, Jones consigue matar a Will Turner, pero poco después, Jack Sparrow ayuda al moribundo Will a apuñalar el corazón, matando a Davy Jones y enviándolo directo al fondo del vórtice diciendo como última palabra "Calypso", convirtiéndose Will en el nuevo capitán del Holandés Errante. 

Entonces el nuevo capitán del Holandés Errante, con su nuevo atuendo y su cicatriz en el pecho, le entrega su corazón a Elizabeth Swann, a quien sólo podrá ver después de diez años.

Piratas del Caribe: la venganza de Salazar 
En la escena post-créditos de la quinta película La venganza de Salazar, Will y Elizabeth están durmiendo en su cama juntos, cuando de pronto la sala es ingresada por Davy Jones, aparentemente regresando de entre los muertos. Will se despierta y asumiendo que simplemente estaba soñando, vuelve a dormirse. Sin embargo, la cámara entonces enfoca hacia el piso, revelando un charco del agua y con algunos crustáceos y/o percebes, indicando probablemente que Jones sí haya vuelto.

Véase también 
 Saga Piratas del Caribe

Referencias 
Cthulhu

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la saga de Piratas del Caribe (en inglés)
 Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto en Filmaffinity
 Información en Internet Movie Database (en inglés)

Personajes de Piratas del Caribe
Villanos Disney
Piratas ficticios
Personajes de Kingdom Hearts
Asesinos en masa ficticios
Escoceses ficticios
Espadachines ficticios
Demonios ficticios
Hombres ficticios